Vendôme (municipi), municipi francès al departament de Loir i Cher (regió de Centre, França)
 Abadia de Vendôme o Abadia de la Trinitat de Vendôme, a la localitat de Vendôme, al departament francès de Loir i Cher
 Cantó de Vendôme-1, cantó francès al districte de Vendôme (departament de Loir i Cher) 
 Cantó de Vendôme-2, cantó francès al districte de Vendôme (departament de Loir i Cher) 
 Columna Vendôme, monument parisenc a la Plaça Vendôme, al primer districte de la ciutat 
 Comtat de Vendôme, jurisdicció feudal de França 
 Districte de Vendôme, districte del departament francès del Loir i Cher (regió del Centre) 
 Ducat de Vendôme
 Place Vendôme, plaça de la ciutat de París
 Vescomtat de Vendôme, jurisdicció feudal del comtat de Vendôme a França